Selma puede referirse a:

Lugares 

Suiza
Selma: comuna suiza del cantón de los Grisones.

Estados Unidos
Selma (Alabama): ciudad en el condado de Dallas, estado de Alabama.
Selma (Carolina del Norte): pueblo en el condado de Johnston, estado de Carolina del Norte.
Selma (California): ciudad en el condado de Fresno, estado de California.
Selma (Indiana): pueblo en el condado de Delaware, estado de Indiana.
Selma (Oregón): lugar designado por el censo en el condado de Josephine, estado de Oregón.
Selma (Texas): ciudad en el condado de Béxar, estado de Texas.
Selma (Virginia): lugar designado por el censo del Condado de Alleghany, estado de Virginia.
Municipio de Selma (condado de Johnston, Carolina del Norte)
Municipio de Selma (condado de Wexford, Míchigan)
Municipio de Selma (condado de Cottonwood, Minnesota)

Ficción 
Selma Bouvier: personaje ficticio de la serie Los Simpson.
A Fish Called Selma: episodio perteneciente a la séptima temporada de la serie animada Los Simpson.
Homer vs. Patty & Selma: episodio de Los Simpson.
La elección de Selma: episodio de Los Simpson.

Personas 
Jaume Padrós i Selma: médico y político español.
Selma Ancira: eslavista, crítica y traductora literaria mexicana.
Selma Björnsdóttir:  cantante islandesa.
Selma Blair: actriz estadounidense.
Selma Burke: escultora estadounidense.
Selma Gürbüz: pintora y escultora contemporánea turca.
Selma Kurz: soprano austríaca.
Selma Lagerlöf: escritora sueca.
Premio Selma Lagerlöf: premio literario.
Selma Julia Ocampo de Dreher: desaparecida durante la dictadura militar argentina.

Autores de nombres científicos 
 Caridad Selma Fernández: botánica española.

Cine
Selma película del 2014.